Flurgraben ist ein Eigenname von Gewässern:

 Flurgraben (Bosenbach), rechter Zufluss des Bosenbach (zur Blies) in St. Wendel, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Flurgraben (Henkersbach), rechter Zufluss des Henkersbachs (zur Kyll) vor Pelm, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz 
 Flurgraben (Kaltenbach), rechter Zufluss des Kaltenbachs an der Aisinger Mühle, Stadt Rosenheim, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Flurgraben (Lentersheimer Mühlbach), rechter Zufluss des Lentersheimer Mühlbachs (zur Wörnitz) nach Ehingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Flurgraben (Nesselbach), rechter Zufluss des Nesselbachs vor Biederbach, Stadt Wolframs-Eschenbach, Landkreis Ansbach, Bayern 
 Flurgraben (Schwäbische Rezat), rechter Nebenlauf der Schwäbischen Rezat zwischen Pleinfeld und der zugehörigen Reichertsmühle, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Flurgraben (Sulzbach), rechter Zufluss des hier noch Moostalbächle genannten Sulzbachs (zur Schefflenz) bei Sulzbach, Gemeinde Billigheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Flurbach